Jesús Delgado puede referirse a:

 Jesús Delgado Sánchez (1984-), actor y director escénico venezolano;
 Jesús Delgado Echeverría (1944-), jurista español;
 Jesús Delgado Saldaña (1977-), luchador profesional mexicano;
 Jesús Delgado Valhondo (1909-1993), poeta español;
 Jesús Delgado Álvarez (1872-1967), agustino español.

en:Jesús Delgado (disambiguation)